Демократи́ческая прогресси́вная па́ртия Тайваня (; ; сокр. также , ) — политическая партия Китайской Республики, возглавляющая , которая выступает за официальное признание независимости острова от материкового государства (в отличие от  во главе с Гоминьданом, ратующей за воссоединение с материковым Китаем).

Важным пунктом программы партии традиционно являлось проведение на Тайване референдума для изменения конституционного названия существующего там государства с «Китайская Республика» (Чжунхуа Миньго, что может также переводиться как «Республика Китай») на «Тайваньская Республика» (Тайвань Гонхэго, что может также переводиться как «Республика Тайвань»).

История создания 
Демократическая Прогрессивная Партия (ДПП) создана группой активистов 28 сентября 1986 г., на учредительном заседании в Гранд отеле «Юаньшань» (г. Тайбэй). Основатели новой партии поклялись бороться за демократизацию общества и провозглашение Тайваня независимым государством. В последующие годы требование независимости Тайваня было одним из главных пунктов партийной программы. Контур острова, изображенный на зелено-белом знамени ДПП, намекает на независимый государственный статус Тайваня.

Становление ДПП, как первой оппозиционной партии на Тайване, проходило в условиях монопольного авторитарного правления партии Гоминьдан. Многие из основателей ДПП подвергались политическим гонениям и тюремному заключению, так как действовавший на Тайване до 1987 г. закон о военном положении делал незаконным любое противодействие власти. Почти все учредители ДПП, в том числе экс-президент Китайской республики Чэнь Шуйбянь (2000—2008), были в прошлом известными диссидентами и подвергались репрессиям. В качестве первой оппозиционной партии ДПП внесла большой вклад в политическую борьбу за демократизацию авторитарного правящего режима, за свободу слова, свободу собраний и соблюдение прав человека на Тайване.

Социальная база 
С самого начала ДПП была не только оппозиционной Гоминьдану, но и радикально «протайваньской» партией, по лозунгам и социальному составу. В неё вошли так называемые «коренные» тайваньцы — потомки эмигрантов из южного Китая, осевших на острове ещё 3—4 столетия назад. Они считают себя отдельной от Китая общностью, выступают против объединения с материком и говорят на тайваньском диалекте (миньнань хуа), сильно отличающемся от нормативного китайского языка (гоюй). К коренным тайваньцам относится до 80 % населения острова. Поэтому, потенциально, социальная база ДПП очень широка.

Деятельность 
Политическая деятельность ДПП ведется под флагом пробуждения «национального самосознания» тайваньцев. Выступая с этих позиций, в марте 2000 г. ДПП отстранила от власти Гоминьдан, провозглашающий курс на конечное объединение Тайваня с материковым Китаем. Однако, как правящая партия, получившая на выборах президента меньше 40 % голосов избирателей, ДПП была вынуждена заметно смягчить свои пронезависимые лозунги, во имя сохранения стабильности внутреннего и международного положения Тайваня. С 2002 г. по 2008 г. пост председателя ДПП неоднократно занимал президент Китайской республики Чэнь Шуйбянь. Но неудачные итоги восьмилетнего правления ДПП привели к глубокому кризису партии, снижению доверия граждан и ряду тяжёлых провалов партии на выборах местных законодательных и исполнительных органов власти. Апогеем этого кризиса стало поражение кандидата от ДПП на выборах президента Китайской республики в 2008 г., утрата ДПП статуса правящей партии и возвращение партии Гоминьдан к власти.

В 2016 году председатель партии Цай Инвэнь стала президентом Тайваня, а сама партия получила большинство в Законодательном Юане.

2022 год принёс сокрушительное поражение на местных выборах, которые в партии рассматривали как вызов для Китая. После проигрыша Цай Инвэнь ушла с поста председателя ДПП.

Список председателей 
Председатель штаба партии «Демократическая прогрессивная партия Тайваня» — высшая должность в партии.

Список и. о. Председателей на время Чэнь Шуйбянь

Список и. о. Председателей на время Цай Инвэнь

Ссылки 

Политические партии по алфавиту
Политические партии Тайваня
Либеральные партии